BTW – Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
 BTW – Bydgoski Tramwaj Wodny
 BTW (Mamy tylko siebie) – singel zespołu Strachy na Lachy z albumu pt. Strachy na Lachy